Alexandru Ioan Cuza – principe di Moldavia e Valacchia 
 Alexandru Ioan Cuza – comune della Romania nel distretto di Iași
 Alexandru Ioan Cuza – comune della Moldavia nel distretto di Cahul